Фёдор Андреевич — восьмой стародубский удельный князь из рода Рюриковичей.
 Фёдор Андреевич (князь звенигородский) (2-я пол. XIV века) — сын Андрея Мстиславича звенигородского.
 Фёдор Андреевич Кошка (ум. 1407) — боярин, младший (пятый) сын боярина Андрея Кобылы.
 Фёдор Андреевич Свибло — московский боярин и воевода XIV в., правнук боярина Акинфа Гавриловича Великого.